Бобрицька сільська об'єднана територіальна громада — об'єднана територіальна громада в Україні, в Канівському районі Черкаської області. Адміністративний центр — село Бобриця.

Утворена 15 серпня 2018 року шляхом об'єднання Бобрицької, Григорівської, Грищинецької, Пшеничницької, Тростянецької, Чернишівської сільських рад Канівського району.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 728-р до складу громади були включені Козарівська, Курилівська, Литвинецька, Потапцівська сільські ради.

Населені пункти 
У складі громади 22 села: Бересняги, Бобриця, Бучак, Глинча, Григорівка, Грищинці, Іваньків, Ковалі, Козарівка, Курилівка, Лазірці, Литвинець, Луковиця, Пищальники, Потапці, Пшеничники, Синявка, Студенець, Трахтемирів, Тростянець, Трощин, Черниші і 2 селища: Орловець та Райок.

Примітки 

Громади Черкаського району